Qeqertarsuaaraq bezeichnet:
 Qeqertarsuaaraq, Ort im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qeqertarsuaaraq (Insel, Paamiut) (Søndre Storø), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qeqertarsuaaraq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland